Termenul grapă se poate referi la:

 Grapă, unealtă agricolă formată dintr-un grătar cu dinți, cu discuri, cu roți dințate etc. sau dintr-o legătură de mărăcini, care servește la mărunțirea, afânarea și netezirea pământului arat, la acoperirea semințelor etc.
 Grapă, un tip de inflorescență în formă de ciorchine.